

Događaji 
 30. travnja – Pomrčina Sunca koja će biti vidljiva u Africi, Turskoj i Aziji

Rođenja

Smrti